Palma Sola steht für:

 Palma Sola (Formosa), Ort in Argentinien
 Palma Sola (Jujuy), Ort in Argentinien
 Palma Sola (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien
 Palma Sola (Oaxaca), Ort in Mexiko
 Palma Sola (Alto Lucero de Gutiérrez Barrios), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Palma Sola (Coatzintla), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Palma Sola (Tierra Blanca), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Palma Sola (Tlalixcoyan), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Palma Sola (Guerrero), archäologische Fundstätte in Mexiko

Siehe auch:
 Palmasola, Gefangenenstadt in Bolivien